Илья́ Влади́мирович Кухарчу́к () — российский футболист, полузащитник и нападающий московского «Торпедо».

Биография 
Начинал карьеру в родной Костроме, в возрасте 13 лет переехал в Ярославль, где занимался в футбольной школе «Шинника». Вскоре перешёл в казанский «Рубин», за который дебютировал 15 июля 2009 года, в выездном матче против тверской «Волги», выйдя на замену Даврону Мирзаеву в матче Кубка России. За три года, проведённых в Казани, провёл 2 кубковых матча за основной состав, выходя на замену, в первенстве молодёжных составов сыграл 70 матчей, в которых отличился 10 раз.

В августе 2010 года на правах свободного агента перешёл в махачкалинский «Анжи». В Премьер-лиге дебютировал 7 августа 2010 года в матче против пермского «Амкара», выйдя на замену Давиду Цораеву. 28 ноября 2010 года в матче с «Спартаком-Нальчиком» вышел на замену, на 46 минуте матча и через 17 минут забил первый мяч за «Анжи», а ещё через 10 минут сделал дубль.

24 февраля 2012 года был отдан в аренду «Уралу». 13 июля 2012 года подписал трёхлетний контракт с клубом, который был расторгнут уже в сентябре.

19 февраля 2013 года подписал контракт с «Шинником», где провёл сезон и забил 4 гола. В сезоне с 2014 по 2016 выступал за нижегородскую «Волгу». Забил четыре гола в пяти стартовых матчах первенства ФНЛ. Провёл 60 игр, забил 10 голов, сделал 7 голевых передач. Перед сезоном 2016/17 ФНЛ перешёл в ФК «Енисей». Зимой перешёл в калининградскую «Балтику» и был одним из тех, кто помог сохранить клубу прописку в первом дивизионе. Перешёл в «Тамбов», где сыграл 19 матчей в сезоне и забил два гола, на правах свободного агента покинул клуб.

В январе 2018 года перешёл в клуб «Томь». В июле 2018 года получил звание лучшего игрока июля в ФНЛ. В начале 2019 года на правах свободного агента перешёл в подмосковный клуб «Химки». В победном полуфинале Кубка России 2019/20 вышел на 90-й минуте.

12 января 2023 года подписал контракт с московским «Торпедо».

Статистика выступлений

Достижения 
 «Рубин»
 Чемпион России: 2009
 Обладатель Суперкубка России: 2010
 Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 2010
 Итого : 3 трофея

 «Химки»
 Серебряный призёр ФНЛ: 2019/20
 Финалист Кубка России: 2019/20

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Торпедо» Москва